Ви́хід може означати:

 Вихід — друга частина Тори
 Вихід — гора в Українських Карпатах
 Вихід — кількісний показник повноти отримання речовини за хімічною реакцією
 Вихід — кількісний показник перетворення поживного субстрату у біомасу

Фільми 

 «Вихід» (1960) — епічний фільм США режисера Отто Премінґера.
 «Вихід» (2009) — український фільм-бойовик режисера Ігоря Копилова.

Наука 
 У загальній хімії — величина, що виражає ефективність процесу перетворення реактантів у продукти. Визначається як відношення кількості продукту, одержаного в реакції, до кількості цього продукту, знайденої теоретично із стехіометричного рівняння реакції для тієї ж кількості реактантів.
 У біотехнології — величина, що виражає ефективність процесу перетворення маси субстрату в біомасу. Визначається як кількість клітинной маси (кг) чи утвореного продукту (кг, моль), віднесена до витраченого субстрату (джерела вуглецю, азоту або кисню у кг чи моль) або до внутрішньоклітинно утвореної кількості АТФ (у молях).
 В електрохімії — кількість отриманої речовини В, що припадає на одиницю заряду.
 У хімії води — кількість води, виражена як швидкість неперервного потоку (м3 с–1). Використовується при оцінці ефективності процесів очистки чи обробки води, а також при оцінці ефективності природних джерел.
 вихід Оже — для даного збудженого стану певного атома — ймовірність того, що зняття збудження відбудеться так, що спостерігатиметься ефект Оже.